! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 118001–118100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 118101–118200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 118201–118300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 118301–118400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 118401–118500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 118501–118600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 118601–118700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 118701–118800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 118801–118900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 118901–119000 [ editare]

Lista planetelor minore (118001-119000)